Cortassa ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Solà i Cortassa (1940–2010), spanischer Linguist, Romanist und Katalanist
 Nadia Cortassa (* 1978), italienische Triathletin